Västlig madagaskardvärguv (Otus madagascariensis) är en fågel i familjen ugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på västra Madagaskar. Den behandlas ofta som underart till Otus rutilus.

Status 
IUCN kategoriserar den som underart till Otus rutilus, varför dess hotstatus inte bedöms separat.

Referenser

Externa länkar

Ugglor
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar